Da Lotte blev usynlig har flere betydninger:

 Da Lotte blev usynlig (bog) - en bog skrevet af Thorstein Thomsen.
 Da Lotte blev usynlig (tv-serie) - en tv-serie, skrevet og instrueret af Linda Wendel.